— японский художник, Представитель третьего поколения мастеров укиё-э из династии Тории.

Биография и творчество 
О жизни Тории Киётада не осталось сведений. Кроме того, что он жил и работал в Эдо, поступив в мастерскую к Тории Киёнобу. Кроме школы Тории на его работы оказало влияние творчество художника Окумура Масанобу.

Как правило, сюжетами гравюр у Киётады служили сцены из театра Кабуки или из чайных домов в квартале Ёсивара, особое внимание в них уделялось детальному построению перспективы в интерьере или фоне, а также светотеневой моделировке (кьяроскуро).

Примечания

Ссылки 
Работы художника на ukiyo-e.org

Художники Японии
Художники укиё-э